ТХО — многозначная аббревиатура:
 ТХО — термохимическая обработка
 ТХО — технологическое и холодильное оборудование
 ТХО — технология художественной обработки материалов
 ТХО — типовая хозяйственная операция
 ТХО — торгово-холодильное оборудование

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей